Фармерсвил има више значења:
 Фармерсвил (Пенсилванија)
 Фармерсвил (Калифорнија)
 Фармерсвил (Тексас)
 Фармерсвил (Илиноис)
 Фармерсвил (Охајо)